Des Teufels Advokat bezeichnet
 Advocatus Diaboli, eine Person, die Gegenargumente entgegen der eigenen inneren Einstellung vertritt
 umgangssprachlich den Kirchenanwalt, eine Funktion in der römisch-katholischen Kirche bei der Heiligsprechung
 Des Teufels Advokat (1920), einen Film des Regisseurs Erich Eriksen aus dem jahr 1920
 Des Teufels Advokat (1977), einen Film des Regisseurs Guy Green aus dem Jahr 1977 
 Des Teufels Advokat (Roman), einen Roman von Morris L. West aus dem Jahr 1959, Vorlage des Films von 1977

Siehe auch:
 Im Auftrag des Teufels (engl. The Devil’s Advocate)